Cupra  puede referirse a:
 Cupra,  marca española de automóviles de gama deportiva, perteneciente al Grupo Volkswagen
 Cupra Formentor, suv deportivo
 Cupra, diosa de los pueblos itálicos
 Cupra Marittima, localidad y comuna de la provincia de Ascoli Piceno, región de Marcas, Italia
 Cupramontana, localidad y comuna de la provincia de Ancona, región de las Marcas, Italia